Каменный век в Южной Азии включает, как и в Европе, палеолит, мезолит и неолит.

Свидетельства наиболее раннего обитания в Южной Азии современного человека, Homo sapiens, обнаружены в пещерах Батадомбалена и Белилена на Шри-Ланке. В Мергархе — ныне западный Пакистан — неолит начался около 7000 г. до н. э. и закончился около 3300 г. до н. э., когда вместе с хараппской цивилизацией туда пришёл ранний бронзовый век. В южной Индии, напротив, мезолит продолжался долго, до 3000 года до н. э., а неолит — до 1400 года до н. э., за чем последовал мегалитический период перехода к железному веку, с пропуском бронзового. Железный век начался примерно одновременно на севере и юге Индостана около 1200—1000 гг. (культура расписной серой керамики, Халлур).

Нижний и средний палеолит 

В долине реки Нармада был обнаружен череп близкий к яванскому Homo erectus, но более прогрессивный. Описан как подвид Homo erectus narmadiensis в 1985 году. Датировка — более 236 тыс. л. н. (минимальная дата).

В местонахождении Одаи (штат Тамилнад) были найдены останки пятимесячного ребёнка, которые относят либо к виду Homo erectus, либо — к ранним Homo sapiens. Феррикреты (железные панцири) на побережье штата Керала и похожие на них феррикреты в Одаи датируются возрастом 187 тыс. лет.

В плейстоцене человек прямоходящий проживал на плато Потхар в верхнем Пенджабе, а также вдоль реки Соан близ Равалпинди. Находки так называемой соанской культуры (названной по реке) встречаются в регионе Сивалик, расположенном на рубеже современных Индии, Непала и Пакистана.

В местонахождении Джвалапурам (:en:Jwalapuram) на юге Индии перерыва в археологических культурах, синхронного извержению Тоба 74 тыс. лет назад), не наблюдается. В долине реки Сон в индийском штате Мадхья-Прадеш каменная индустрия Леваллуа в местонахождении Дхаба (Dhaba locality) оставалась неизменной в период с 79,6 ± 3,2 тыс. л. н. до 65,2 ± 3,1 тыс. л. н. даже после извержения вулкана Тоба. Каменная индустрия Дхабы сильно напоминает каменные орудийные комплексы Африки (), Аравии, а также самые ранние артефакты Австралии. Технология Леваллуа отсутствует в Дхабе выше слоя E, датируемого возрастом 47,5 ± 2,0 тыс. л. н. Около 48 тыс. л. н. в Дхабе появилась микролитическая технология.

Верхний палеолит 

Анализ мтДНК показывает, что Homo sapiens мигрировал в Южную Азию около 70—50 тыс. лет назад. Анализ ДНК Y-хромосомы показал, что житель деревни к западу от Мадураи является прямым потомком одного из этих ранних мигрантов. В дальнейшем мигранты расселились далее в Юго-Восточной Азии, достигнув Австралии около 40 тыс. лет назад. В пещерах Шри-Ланки обнаружены наиболее ранние следы человека современного типа в Южной Азии, датируемые около 34 тыс. лет назад (Kennedy 2000: 180).

Находки в Белане на юге штата Уттар-Прадеш датируются радиоуглеродным методом около 18—17 тыс. лет назад. Также известны образцы палеолитического наскального искусства.

В пещерах Бхимбетка люди жили в верхнем палеолите (10—8 тыс. до н. э.) — в них обнаружены настенные рисунки, датируемые около 7000 г. до н. э. В пакистанских регионах Сивалик и Потвар (:en:Potwar) найдено большое количество останков позвоночных животных и палеолитических орудий, которые изготавливались в то время из шерта, яшмы и кварцита.

Мезолит 

Технологии, характерные для мезолита, в Южной Азии встречались прежде всего на Шри-Ланке, где довольно рано появились микролиты (30 тыс. л. н.), началась расчистка местности под сельскохозяйственные культуры. Вместе с тем, в местном хозяйстве продолжали доминировать охота и собирательство, жилища были сезонными.

В Южной Индии мезолит сохранялся очень долго, параллельно с бронзовым веком в Северной Индии, вплоть до прихода туда носителей металлургических технологий с севера.

Неолит 

Одним из наиболее ранних неолитических памятников в Индии является Лахурадева (:en:Lahuradewa) в средней части Ганга. Он датируется радиоуглеродным методом около 7 тыс. лет до н. э.. Недавно был обнаружен ещё один памятник (условное название Джхуси, :en:Jhusi) близ слияния рек Ганг и Ямуна, неолитические слои которого датируются около 7100 года до н. э..

Докерамический неолит (Мергарх I, Белуджистан, Пакистан, также известный как «ранняя эра пищевого производства») продолжался примерно с 7000 по 5500 год до н. э. Керамический неолит продолжался до 3300 года до н. э., его пережитки наблюдались в ранний период существования Хараппской цивилизации медного и раннего бронзового века.

В Южной Индии неолит начался не ранее 3000 г. до н. э. и продолжался примерно до 1400 г. до н. э. Археологические раскопки показывают, что Южная часть Индии была заселена людьми дольше всего (особенно Тамил Наду). В Адичаналлуре, в 24 км от Тирунелвели, археологи из Археологической комиссии Индии обнаружили 169 глиняных урн, содержавших человеческие черепа, скелеты и кости, а также шелуху и зёрна риса, обугленный рис и неолитические топоры-кельты, что позволило отнести захоронения в урнах к неолитическому периоду. Они датируются около 3800 лет назад.

Неолит Южной Индии характеризуется курганными погребениями с трупосожжением начиная с 2500 г. в регионе Андхра-Карнатака, которые постепенно распространяются в Тамил Наду. Сравнительные раскопки, проведённые в Адичаналлуре (:en:Adichanallur) в округе Тхирунелвели и в Северной Индии, выявили свидетельства миграции в южном направлении местной мегалитической культуры Наиболее раннее явное свидетельство присутствия мегалитических урновых погребений относится примерно к 1000 г. до н. э., обнаружено в нескольких местах в штате Тамил Наду, и главным образом в Адичаналлуре, в 24 км от Тирунелвелли, где археологи обнаружили 12 урн с надписями письмом брахми на тамильском языке.

Переход к эпохе металлов 
Бронзовый век в Южной Азии начался около 3000 г. до н. э. (Хараппа 1) на территории современного Пакистана. Его кульминацией стала цивилизация долины Инда в период 2600—1900 гг. до н. э., однако он продолжался и после прихода индоарийских племён (ведийский период). Около 1000 г. до н. э. его сменил индийский железный век.

В Южной Индии, тем временем, сохранялся мезолит вплоть до 2500 г. до н. э. Во 2 тыс. до н. э. могли иметь место культурные контакты между Северной и Южной Индией. Южная Индия не знала бронзового века, а перешла непосредственно к железному через стадию халколита (сочетание медных и каменных технологий). В феврале 2006 г. школьный учитель обнаружил в деревне Сембиан-Кандиюр в штате Тамил Наду каменный топор с надписью письменностью долины Инда, датируемой около 1500 г. до н. э..

См. также 
 История Афганистана
 История Индии
 История Пакистана
 История Бангладеш
 Доисторическая Мьянма
 Доисторическая Шри-Ланка

Примечания

Литература 

 
   .

Ссылки 
 Introducing Indian Prehistory
 Modern Humans Arrival In South Asia May Have Led To Demise Of Indigenous Populations (ScienceDaily, 2005)
 The Contribution of South Asia to the Peopling of Australasia.

 

Доисторическая Азия
Археология в Индии
Археология в Пакистане
Археология на Шри-Ланке
Археология в Бангладеш
Южная Азия
Южная Азия